Lybeck kan syfta på.

Personer
 Bertil Lybeck, svensk målare, tecknare och bokillustratör.
 Carl Lybeck, svensk godsägare och riksdagsman.
 Gunnar Lybeck, svensk ingenjör, skulptör och tecknare.
 Johan Lybeck, svensk nationalekonom och professor.
 Mikael Lybeck, finlandssvensk författare.
 Otto Lybeck, svensk sjömilitär och försvarsminister. 
 Sebastian Lybeck, finlandssvensk författare och översättare.

Platser
Lybeck – äldre stavning på en stad i Schleswig-Holstein, Tyskland, se Lübeck
Lybeck, Västerås kommun – en tätort i Västerås kommun.
Lybecks naturreservat – beläget i Ystads kommun.